Oz kan syfta på:

 Oz (fiktivt land) – ett fantasiland känt från bland annat Trollkarlen från Oz
 Landet Oz – den andra delen av de 14 böcker L. Frank Baum skrev om landet Oz
 Oz – rollfigur i TV-serien Buffy och vampyrerna, se Daniel Osbourne
 Oz, Isère – en kommun i det franska departementet Isère
 Oz (musikgrupp) – ett heavy metalband
 Oz (programspråk) – ett multiparadigm programmingsspråk
 Oz (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1997–2003
 oz – en måttenhet för vikt, se uns
 fl. oz. –  en måttenhet för volym, se fluid ounce
 .oz – domän för Australien i ARPANET ändrades till .oz.au när .au blev domän för Australien

Personer
 Amos Oz (1939–2018), israelisk författare
 Frank Oz (1944–), amerikansk skådespelare och regissör